Pini Szomer
 Ha-Szomer
 Ha-Szomer Ha-Cair
 Baza wojskowa Chawat Ha-Szomer